Krosno ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:

 Krosno, deutsch veraltet Crosse(n), Stadt in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Krosno Odrzańskie, deutsch Crossen an der Oder, Stadt in der Woiwodschaft Lebus
 Krosno (Gorzkowice), Dorf in der Gmina Gorzkowice in der Woiwodschaft Łódź
 Krosno (Mosina), deutsch ab 1906 Altkirch, Dorf in der Gmina Mosina in der Woiwodschaft Großpolen
 Krosno (Orneta), deutsch Krossen, Dorf in der Gmina Orneta in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Krosno (Osada), Weiler in der Gmina Orneta in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Krosno (Pasłęk), deutsch Krossen, Dorf in der Gmina Pasłęk in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Krosno (Tykocin), Dorf in der Gmina Tykocin in der Woiwodschaft Podlachien
 Krosno (Wągrowiec), deutsch 1939–45 Hoffmannshof, Dorf in der Gmina Wągrowiec in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Krossen